Florine steht für:

 weiblicher Vorname, eine Variante von Flora, siehe Florian #Varianten
 Hans Florine (* 1964), US-amerikanischer Speed-Kletterer

Siehe auch:
 Florin
 Florina (Begriffsklärung)